«Мра́чные те́ни» может означать:

Телевидение 
 Мрачные тени (телесериал) — американский телесериал, созданный в 1966—1971 гг. (оригинал)
 Мрачные тени (телесериал, 1991) — ремейк оригинального телесериала
 Мрачные тени (2004) — попытка второго ремейка оригинального телесериала

Кино 
 Дом мрачных теней — американский фильм ужасов 1970 года
 Проклятие Дома мрачных теней — планировавшийся в 1971 году сиквел фильма «Дом мрачных теней» 1970 года
 Ночь Дома мрачных теней — американский фильм ужасов 1971 года
 Мрачные тени — американский фильм 2012 года, основанный на сюжете оригинального телесериала

Радио 
 Мрачные тени: Возвращение в Коллингвуд — аудиодрама, основанная на спектакле
 Мрачные тени: Большое завершение — аудиодрама